Występy w europejskich pucharach cypryjskiego klubu piłkarskiego APOEL FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1963–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

APOEL FC
Cypryjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach